Аэропорт Перт (, )  ― аэропорт, расположенный в 5,6 км на северо-восток от города Перт, Шотландия. Аэропорт принимает частные самолёты, а также используется для обучения пилотов. Коммерческие регулярные рейсы отсутствуют. Аэропорт имеет обычную лицензию CAA (номер P823), которая разрешает принимать пассажирские самолёты и учебные воздушные средства. 

Оператором аэропорта является компания ACS Aviation Ltd. 

Аэропорт был открыт в 1936 году изначально был известен как аэродром Скуны. Вскоре здесь была учреждена школа подготовки военных лётчиков. До начала Второй мировой войны аэропорт использовался для приёма регулярных рейсов из Перта в другие уголки Соединённого Королевства. Сразу после начала войны на территории аэропорта разместилась группа учёных-исследователей, которые некоторое время работали над разработкой радиолокационных систем для различных самолётов.  

Однако вскоре выяснилось, что площадка оказалась непригодной для такой работы, и уже в ноябре 1939 года команда переехала в Уэльс. Во время войны 309-я и 666-я эскадрильи Королевских ВВС использовали аэродром. После войны школа при аэродроме перешла на подготовку пилотов гражданской авиации.

К 1960 году здесь также была учреждена школа подготовки инженеров-специалистов в области летательных аппаратов. Вскоре она получила название Британского авиационного университета. Здесь обучались студенты из более чем ста стран. Однако в 1996 году, после спада бума развития авиации, университет был закрыт.

Так или иначе, Перт остаётся главным аэропортом Шотландии для авиации общего назначения и является базой шотландского аэроклуба, который был основан в 1927 году. Аэропорт используют лётные учебные организации, предоставляющие частные и коммерческие стационарные и вертолётные курсы.

Примечания

Литература 
 
 Allan, James (2002). Wings Over Scotland. Tervor.

Ссылки 

 Perth Airport Official Website 
 ACS Flight Training 
 Perth Airport Operator 
 Scottish Aero Club 
 Air Service Training 
 ACS Engineering   

Здания и сооружения Перта (Шотландия)
Аэропорты Шотландии